Kianto est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Ilmari Kianto (1874-1970), écrivain finlandais
 (née en 1947), pianiste finlandaise
 (1917-2000), journaliste et auteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois